

Фалковиці — село в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Фалковиці — село в гміні Покуй Намисловського повіту Опольського воєводства